Джордж Уильям Бэйли (; род. , Порт-Артур, Техас) — американский актёр.

Биография 
Ветеран американского кино, Джордж Бэйли запомнился исполнением как драматических, так и комедийных ролей. Наиболее известен по ролям капитана Харриса в «Полицейской академии» (1984—1994) и сержанта Риццо в сериале «МЭШ» (1979—1983). 

В Техасе Джорджу Бейли установили мемориальную доску. Она находится в Западном Зале славы. Доску с именем актера расположили в ногах статуи, посвященной Бадди Холли — легенде рок-н-ролла.

Личная жизнь 
После службы в течение 15 лет послом «Фонда Детей Света» () Джордж стал руководителем фонда в январе 2001 года. Фонд обеспечивает ежегодно лечением сотни детей и подростков, больных раком. Он добровольно вызвался служить фонду более пятнадцати лет назад, когда его крестнице Брэнди Элдридж был поставлен диагноз лейкемия.

Избранная фильмография 
  — Сила одного человека / A Force of One — Эрвин
  — Чёртова служба в госпитале МЭШ / M*A*S*H — сержант Лютер Риццо (14 серий)
  — Убийство в Техасе / Murder in Texas — Ричард 'Racehorse' Хейнз
  — Полицейская академия / Police Academy — лейтенант Харрис
  — Бунт роботов / Runaway — шеф полиции
  — Ковбойская рапсодия / Rustlers' Rhapsody — Питер
  — Предостережение / Warning Sign — Том Шмидт
  — Короткое замыкание / Short Circuit — капитан Скродер
  — Манекен / Mannequin — капитан Джеймс Максвелл
  — Воровка / Burglar — Рей Киршмен
  — Полицейская академия 4: Граждане в дозоре / Police Academy 4: Citizens on Patrol — капитан Харрис
  — Полицейская академия 5: Место назначения — Майами-Бич / Police Academy 5: Assignment Miami Beach — капитан Харрис
  — Полицейская академия 6: Город в осаде / Police Academy 6: City Under Siege — капитан Харрис
  — Вопросы и ответы / Q & A — бармен (нет в титрах)
  — Полицейская академия 7: Миссия в Москве / Police Academy: Mission To Moscow — капитан Харрис
  — Апостол Павел: Чудо на пути в Дамаск / San Paolo — Варнава
  — Ищейка / Луи Провенза (1-7 сезоны)
  — Особо тяжкие преступления (телесериал) / Луи Провенза (1-5 сезоны)

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения США
Выпускники Техасского технологического университета
Выпускники Ламарского университета
Выпускники Университета штата Техас